Vedel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Sørensen Vedel
 Emil Vedel
 Herman Vedel
 Peter Vedel
 Valdemar Vedel

Se även 

 Vedelsläktet

Danska efternamn